Nb en NB kunnen verwijzen naar:

 Het scheikundige element Niobium
 Nota bene
 Niet beschikbaar
 De provincie Noord-Brabant
 De provincie New Brunswick in Canada
 De breedtegraad Noorderbreedte
 Het Italiaanse motorfietsmerk van Nicola Bordone
 National Battlefield, een vorm van de National Park Service
 Het Nieuwsblad